Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1948 в Лондон показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 136 комплекта медали, приблизително толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 4104 спортисти (от които 390 жени) от 59 страни в периода от 29 юли до 14 август 1948 г. в общо 17 спорта.

Атлети от общо 37 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 22 без отличие. Съединените американски щати печелят най-много медали (84), както и най-много златни (38), сребърни (27) и бронзови (19) отличия. България не взема участие на тези Игри. Германия и Япония не са допуснати до Олимпийските игри, заради участието им във Втората световна война като водещите страни в Тристранния пакт.

Общо 14 държави правят дебюта си на Олимпиадата в Лондон:

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри